Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2007 проводился в городе Соллефтео (Швеция) c 17 по 24 февраля 2007 года. Турнир проводился в 4-й раз.

В турнире приняло участие 10 национальных сборных команд.

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии, одолевшая в матче за 3-е место сборную Канады.

Изменение в проведении чемпионата 
Начиная с сезона 2006/2007 было произведено изменение в схеме проведения чемпионата: теперь в основном турнире принимало участие лишь 10 команд — команда страны-хозяйки чемпионата, 7 лучших команд по результатам прошлого розыгрыша (за исключением сборной страны, принимающей чемпионат), к которым добавляются две лучшие из участвовавших в квалификационном турнире, проходящем осенью года, предшествующего чемпионату; по результатам основного турнира две худшие команды переходят в число участников квалификационного турнира к следующему чемпионату. Первым таким квалификационным турниром стал квалификационный турнир к чемпионату 2007, прошедший в ноябре 2006 в городе , Глазго (Шотландия); из него в основной турнир вышли сборные России и Японии.

Результаты соревнований

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф
  Проходят в двухраундовый тай-брейк розыгрыша 8—10-го мест

Тай-брейки 
За выход в плей-офф(победители проходят в полуфиналы)
  5 : 4 
  4 : 9 

За 8—10-е места(сначала встречаются сборные Дании и Швеции, проигравший занимает 10-е место; победитель встречается со сборной России за 8-е место)
  9 : 1 
  2 : 7

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2007
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Спорт в Швеции в 2007 году
Февраль 2007 года
Международные спортивные соревнования в Соллефтео
Чемпионаты мира в Швеции